Мутјењице могу бити:

 Мутјењице (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Мутјењице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република